UEFS est un sigle pouvant désigner :
 Université d'État de Feira de Santana, à Bahia, au Brésil.
 Union européenne de futsal